In 2021 werd het 32ste voetbalseizoen gespeeld van de Litouwse A Lyga. De competitie werd gespeeld van 5 maart tot 28 november. FK Žalgiris werd kampioen.

Eindstand 

(1): Dainava kreeg drie strafpunten

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Litouwse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2021